Belgium
Monceau-sur-Sambre, település Belgiumban, Hainaut tartományban, Charleroi város része

 Franciaország
Monceau-lès-Leups, település Franciaországban, Aisne megyében
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy, település Franciaországban, Aisne megyében
Monceau-sur-Oise, település Franciaországban, Aisne megyében
Monceau-Saint-Waast, település Franciaországban, Nord megyében
Moncé-en-Saosnois, település Franciaországban, Sarthe megyében
Monceau-le-Waast, település Franciaországban, Aisne megyében
Monceau metróállomás, metróállomás, Párizsban